

Росьцишево — гміна в Серпецькому повіті Мазовецького воєводства
 Росцишево — село в гміні Росьцишево Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Росцишево — село в гміні Тромбкі-Вельке Ґданського повіту Поморського воєводства